

Geografia

Austria 
 Pfaffing – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Pfaffing – frazione di Hafnerbach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Pfaffing – frazione di Obritzberg-Rust, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Pfaffing – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Pfaffing – frazione di Fürstenfeldbruck, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)